В статье представлен список футбольных клубов Португалии по числу выигранных титулов. В нём перечислены все португальские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из пяти основных домашних трофеев, либо хотя бы один из семи европейских клубных турниров (существующих в настоящее время или существовавших раньше). Эти трофеи включают в себя: Чемпионат Португалии по футболу, Кубок Португалии по футболу, Кубок португальской лиги по футболу, Суперкубок Португалии по футболу, Лигу чемпионов и её предшественника Кубок европейских чемпионов УЕФА, ныне упразднённый Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы, её предшественников Кубок УЕФА и Кубок Ярмарок, а также Суперкубок УЕФА.

Португальские футбольные соревнования национального масштаба начали проводиться с 1912 года, когда стартовал турнир, под названием Кубок Империи (), в соревновании участвовало малое число команд, и оно было прервано во время боев Первой мировой войны. Соревнование продолжалось до 1918 года. Результаты данного турнира не признаются как официальные. В 1921 году был организован Чемпионат Португалии (), в котором команды играли по олимпийской системе (на выбывание). Победитель получал титул чемпиона Португалии. В 1938 году название турнира было изменено на Кубок Португалии (), и он стал вторым по значимости национальным футбольным турниром страны.
Национальное соревнование в формате лиги впервые проведено под названием Чемпионат Лиги  в сезоне 1934/35, и еще три сезона до 1937/38 его победитель не считался чемпионом страны, а назывался чемпионом лиги (). С сезона 1938/39 турнир получил название Чемпионат Первого дивизиона , а победитель статус национального чемпиона. В 2007 году основан второй национальный кубковый турнир — Кубок португальской лиги по футболу () — ежегодное соревнование для португальских футбольных клубов, проводимое Профессиональной футбольной лигой Португалии. Проводить данный турнир предложили клубы «Спортинг» и «Боавишта» в 2006 году, идея была единогласно одобрена всеми клубами Профессиональной футбольной лиги Португалии на встрече в Порту на 28 ноября 2006 года. В Кубке Лиги имеют право участвовать только профессиональные футбольные клубы из Лиги Сагриш и Лиги Виталиш.
В 1978 году основан Суперкубок Португалии по футболу (). Первые два розыгрыша турнира в сезонах 1978/79 и 1979/80 не были официальными, но часто приравнивются к официальным. Еще раньше в 1944 году состоялся розыгрыш неофициального «Кубка Империи», приуроченный к открытию Национального стадиона; в нём участвовали чемпион лиги и обладатель кубка страны.

Португальские клубы участвуют в еврокубках с 1955 года — года основания европейских клубных турниров: Кубка европейских чемпионов и Кубка Ярмарок. При этом в Кубке чемпионов португальские команды стартовали с первого сезона, где «Спортинг Лиссабон» вылетел в первом раунде. Клубы из Португалии 18 раз играли в финалах основных еврокубков и семь раз смогли одержать победу: у «Порту» четыре европейских титула, у «Бенфики» два, у «Спортинга» один. В Межконтинентальном кубке португальские клубы принимали участие четырежды (по 2 раза «Порту» и «Бенфика») и дважды завоёвывали трофей (оба успеха на счету «Порту»)..

Титулы 
 Принятые сокращения

Национальный чемпионат
Лига = Primeira Liga (с 1934 года)

Национальные кубковые соревнования
ЧП = Campeonato de Portugal (1922—1938)
КП = Кубок Португалии по футболу (с 1938 года) 
КЛ = Кубок португальской лиги по футболу (с 2007 года) 
СКП = Суперкубок Португалии по футболу (с 1979 года)

Основные еврокубки
ЛЧ/КЕЧ = Лига чемпионов и Кубок европейских чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов УЕФА 
ЛЕ/КУЕФА = Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА
КОК = Кубок обладателей кубков

Прочие еврокубки
СКУ= Суперкубок УЕФА
КИ = Кубок Интертото УЕФА

Глобальные турниры
КЧМ = Клубный чемпионат мира
МКК = Межконтинентальный кубок
{| class="wikitable" style="background: white; border:0px"
|+
|
|
|
|}

По клубам 
В данной таблице представлены титулы португальских футбольных клубов.

Примечание. В таблице в столбце Лига учтены победители четырёх неофициальных Campeonato da Ia Liga 1934—1938 годов. Также в столбце СКП учтены два результата Суперкубка Португалии сезонов 1978/79 и 1979/80, часто приравниваемые к официальным. В статистике не учтен неофициальный розыгрыш «Кубка Империи» в 1944 году, приуроченный к открытию Национального стадиона.Клубы, выделенные жирным шрифтом, как минимум однажды выигрывали по два и более вышеуказанных трофея на протяжении одного сезона.

По городам 
Ниже представлены титулы, выигранные португальскими футбольными клубами, в разрезе городов, которые представляют эти команды.

Примечание. В таблице в столбце Лига учтены победители четырёх неофициальных Campeonato da Ia Liga 1934—1938 годов. Также в столбце СКП учтены два результата Суперкубка Португалии сезонов 1978/79 и 1979/80, часто приравниваемые к официальным. В статистике не учтен неофициальный розыгрыш «Кубка Империи» в 1944 году, приуроченный к открытию Национального стадиона.

По округам 
Ниже представлены титулы, выигранные португальскими футбольными клубами, в административных округах, которые представляют эти команды.

Примечание. В таблице в столбце Лига учтены победители четырёх неофициальных Campeonato da Ia Liga 1934—1938 годов. Также в столбце СКП учтены два результата Суперкубка Португалии сезонов 1978/79 и 1979/80, часто приравниваемые к официальным. В статистике не учтен неофициальный розыгрыш «Кубка Империи» в 1944 году, приуроченный к открытию Национального стадиона.

Примечания 

Португалия по трофеям
 
Португалия по трофеям